Dabao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dabao (socken i Kina, Guizhou), 
 Dabao (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar